Weischnuren ist ein deutscher Ortsname:
 Weischnuren, Dorf im Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, seit 1945: Wajsnory in der Gmina Bartoszyce, Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Weischnuren, Dorf im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wajsznory in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen